Buc (nàutica), cos d'un vaixell estanc a l'aigua cosa que permet la flotabilitat de tot el vaixell 
 Buc (arquitectura). conjunt de les parets mestres i la coberta d'un edifici
 Buc, caixa d'abelles
 BUC, club de rugbi barceloní fundat l'any 1929 
 Buc (Territori de Belfort), municipi francès al departament de Territori de Belfort (regió del Franc Comtat) 
 Buc (Yvelines), municipi francès al departament d'Yvelines (regió d'Illa de França)
 Búč, poble d'Eslovàquia a la regió de Nitra 
 Bèlcastèl e Buc, municipi francès al departament de l'Aude (regió de Llenguadoc-Rosselló)